3 grupy etnograficzne zamieszkujące obszar Polski:
 Borowiacy Kujawscy – grupa kujawska (wielkopolska)
 Borowiacy Sandomierscy – grupa małopolska
 Borowiacy Tucholscy – grupa kaszubska

Zobacz też 
 bór